О́болонь (заболонь) — наружные, физиологически активные слои древесины.

Оболо́нь — топоним и название различных организаций:

Топоним

Украина 
 Оболонь — историческая местность и жилой массив в Киеве, на правом берегу Днепра (Оболонский район).
 Оболонь — селище позднего периода зарубинецкой культуры на территории современного Киева. 
 «Оболонь» — станция Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена.
 «Оболонь» — электродепо на Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена.
 «Оболонь» — остановочная железнодорожная платформа в Киеве.
 Оболонь — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Оболонь — исторический и дачный район города Сумы (Ковпаковский район).

Россия 
 Оболонь — болото в долине реки Жиздры, на территории национального парка «Угра» (Калужская область).

Организации 
 «Оболонь» — украинская пивоваренная компания и торговая марка этой компании.
 «Оболонь» — украинский футбольный клуб, существовавший в 1992—2012 годах.
 «Оболонь-2» — фарм-клуб данного ФК, существовавший в 1998—2012 годах.
 «Оболонь» — украинский футбольный клуб, основанный в 2013 году под названием «Оболонь-Бровар».
 «Оболонь-2» — фарм-клуб данного ФК, основанный в 2014 году.